Schmetzer ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Schmetzer (1854–1943), deutscher Bauingenieur, Leiter des Stadtbauamtes Regensburg und Heimatforscher
 Emil Schmetzer (1908–1988), deutscher Fußballschiedsrichter
 Friederich Schmetzer (1842–1918), deutscher Ingenieur
 Louis Schmetzer (1843–1897), deutscher Unternehmer
 Maria Schmetzer (1899–nach 1948), deutsche Schriftstellerin

Siehe auch:

 Louis Schmetzer & Co., deutsches Unternehmen in Rothenburg ob der Tauber und Ansbach
 Schmezer